JEP est un sigle qui peut désigner :
 Journal de l'Ecole polytechnique, une revue scientifique française paraissant entre 1795 et 1939, ainsi que le Journal de l'École polytechnique — Mathématiques, relancé en 2013 ;
 Journées européennes du patrimoine, une manifestation culturelle annuelle ;
 jury d'éthique publicitaire, en Belgique ;
 Jeunesse et Education Populaire, un agrément délivré par les services de l'État français aux associations de jeunesse et d'éducation populaire.

JEP est une abréviation qui peut désigner :
 JEP, une marque déposée de l'entreprise française de jouets Jouet de Paris.